Az alábbi családfa az marokkói uralkodók családi kapcsolatait hivatott ábrázolni.

Kapcsolódó szócikkek 
Marokkó uralkodóinak listája

Uralkodói családfák